Seznam polkov z zaporedno številko 48.

Seznam 
 Pehotni
 48. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 48. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 48. pehotni polk (Wehrmacht)
 48. strelski polk (ZSSR)
 48. grenadirski polk (Wehrmacht)
 48. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 48. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 48. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 48. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 48. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi